Haymerle ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Haymerle (1910–1990), österreichischer Diplomat
 Heinrich von Haymerle (1828–1881), österreichischer Staatsmann und Diplomat